Some Great Videos (81-85) – zbiór teledysków zespołu Depeche Mode.

Wydania Virgin Video na Europę 
 VVD103 1986
 Just Can't Get Enough
 Everything Counts
 Love, in Itself
 People Are People (12" Version)
 Master and Servant
 Blasphemous Rumours
 Somebody
 Shake the Disease
 It's Called a Heart
 Photographic (live)

Wydania Warner Reprise Video / Sire / Mute na USA 
 38124-3 1986
 Just Can't Get Enough
 Everything Counts
 Love, in Itself
 People Are People (12" Version)
 Master and Servant
 Blasphemous Rumours
 Somebody
 Shake the Disease
 It's Called a Heart
 Photographic (live)
 A Question of Lust

Informacje 
Nagrano: 1981, 1983-1985
Producent:Depeche Mode, Daniel Miller, Gareth Jones
Produkcja:
Reżyseria: Clive Richardson i Peter Care

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Wideografia Depeche Mode
Kompilacje teledysków
Albumy muzyczne wydane w roku 1985